Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных пар 2015 проводился с 9 по 11 января 2015 года в городе Эстерсунд.

В чемпионате приняло участие 20 команд.

Чемпионом стала команда Пер Норин / Камилла Юханссон; команда выиграла чемпионат в 3-й раз в истории чемпионатов и во 2-й раз подряд. Серебряные медали завоевала команда Фредрик Хальстрём / Элизабет Норредаль. Бронзовыми призёрами стала команда Emil Markusson / Towa Sundberg.

Формат турнира 
Сначала все команды, разбитые на 4 группы по 5 команд в каждой (A, B, C, D), участвуют в групповом этапе, проводимом по круговой системе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Команды, занявшие в группах первые два места, проходят в плей-офф, где розыгрыш проводится по олимпийской системе: четвертьфиналы (проигравшие в них занимают итоговое 5-е место), полуфиналы, затем в финале встречаются победители полуфиналов, а в матче за 3-е место — проигравшие в полуфиналах.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап 

Группа A

Группа C

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 
(источник:; в скобках указаны места, с которых команды вышли в плей-офф из групп)

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Швеции по кёрлингу среди смешанных команд 2015

2015
Спорт в Швеции в 2015 году
Январь 2015 года
Спортивные соревнования в Эстерсунде